Peace, Love & Truth («Мир, любовь и истина») — альбом-сборник песен Джона Леннона и Йоко Оно, написанных на тему борьбы за мир во всём мире. Сборник был выпущен лейблом EMI в августе 2005 года только на азиатском и австралийском рынках; во всём остальном мире в октябре этого же года был выпущен сборник Working Class Hero: The Definitive Lennon.

В некоторых странах альбом был выпущен с системой защиты .

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 The Beatles Studio webpage

Альбомы Джона Леннона
Сборники Джона Леннона
Альбомы, опубликованные посмертно
Сборники 2005 года
Сборники EMI Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Джоном Ленноном
Альбомы, спродюсированные Йоко Оно
Альбомы, спродюсированные Филом Спектором
Сборники на английском языке